Em matemática, o produto cruzado de sete dimensões é uma operação bilinear em vetores em sete espaços  dimensionais euclidianos. Ele atribui a quaisquer dois vetores, a, b em R7 um vector  também em R7.

Tabela de multiplicação

 

Vetores
Álgebra linear
Operadores bilineares